Bouzin ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (zuvor Midi-Pyrénées). Die Einwohner werden als Bouzinois bezeichnet.

Geographie 
Umgeben wird Bouzin von den drei Nachbargemeinden:

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Exupère, erbaut im 19. Jahrhundert
 Schlossruine

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Haute-Garonne. Flohic Editions, Band 1, Paris 2000, ISBN 2-84234-081-7, S. 137–139.

Weblinks 

Ort in Okzitanien
Ersterwähnung im 12. Jahrhundert